Jaraguá, een Braziliaanse gemeente
 Jaragua (geslacht), een geslacht van rechtvleugeligen uit de familie Pyrgomorphidae
 Jaragua (nationaal park), een beschermd natuurgebied in de Dominicaanse Republiek